

Acronimi 
 Hierarchical File System – file system per Mac OS
 HTTP File Server – Software open source per la condivisione di file

Codici 
 HFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hagfors (Svezia)